Louis-Auguste de Bourbon peut faire référence à :
Louis-Auguste de Bourbon (1670-1736), duc du Maine, fils légitimé de Louis XIV et de Madame de Montespan ;
Louis-Auguste de Bourbon (1700-1755), fils du précédent.